(La Fin en anglais) est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 The End est un film américain réalisé par Burt Reynolds, sorti en 1978
 The End est un film américain réalisé par Joe Wright, sorti en 1998
 The End, court métrage espagnol d'Eduardo Chapero-Jackson, sorti en 2008
 The End est un film français réalisé par Hicham Lasri, sorti en 2011
 The End, court métrage de Daniel Barcelo, sorti en 2011
 The End est un film espagnol réalisé par Jorge Torregrossa, sorti en 2012
 The End, court métrage américain de Vache Garabedian, sorti en 2015
 The End est un court-métrage français réalisé par Livja Pjetra, Irène Cunat, Louise Labbé, Simon Moreau, Stéphane Lugiery et Cédric Blondelle, sorti en 2015
 The End est un film français réalisé par Guillaume Nicloux, sorti en 2016

Télévision 
 The End est le titre original de Fin, dernier épisode de la série télévisée Lost ;

 The End est une série télévisée turque diffusée en 2012.

Littérature et théâtre 
 The End est un essai polémique de Didier Lestrade paru en 2004
 The End est une pièce de théâtre tunisienne créée en 2009.

Jeu vidéo 
 The End est un personnage du jeu vidéo Metal Gear
 The End est la meilleure Limit Break de Selphie Tilmitt, personnage de Final Fantasy VIII
 "The End" est le dernier monde de Minecraft, où se trouve l'enderdragon

Musique

Chansons 
 The End est une chanson des Beatles parue sur l’album Abbey Road en 1969
 The End est une chanson des Doors parue sur leur album The Doors paru en 1967
 The End est une chanson de Simple Plan parue sur l'album Simple Plan paru en 2008; Source: Wikipédia ⇒ Simple Plan
 The End est une chanson de My Chemical Romance parue sur l'album The Black Parade paru en 2006
 The End est une chanson du groupe Little Mix parue sur l'album Get Weird paru en 2015
 The End est une chanson du groupe Soror Dolorosa paru en , reprenant le court-métrage éponyme réalisé par Livja Pjetra, Irène Cunat, Louise Labbé, Simon Moreau et Cédric Blondelle.

Albums 
 The End est un album de Nico paru en 1974
 The End est un album de Mika Nakashima paru en 2006
 The END est un album des Black Eyed Peas, sorti le 
 Disiz the End. est un album du rappeur Disiz, sorti le

Groupes 
The End est un groupe de mathcore canadien

Sport 

 The End, équipe de catch

Voir aussi